Rogister ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Louise von Rogister (1899–1991), deutsche Künstlerin und Malerin des Informel
 Maximilian von Rogister (1898–1984), deutscher Jurist und Industrieller